Петер Шрайнер (, Мюнхен) — немецкий историк крестовых походов и византинист.

Биография 
Выпускник Университета Людвига-Максимилиана в Мюнхене под руководством Ханса-Георга Бека. Звание доктора получил в 1967 году. В 1969 году был принят на работу в ватиканскую Библиотеку. С 1974 года является профессором в Свободном университете Берлина. В период с 1979—2005 был профессором в университете Кельна. В период 1991—2004 был главным редактором журнала «Byzantinische Zeitschrift». С 1991 года является членом-корреспондентом Австрийской Академии Наук, а в 1993 году Академии Наук в Геттингене. С 2001 года является президентом Международной ассоциации византинистики. Доктор honoris causa университета в Велико-Тырнаве (1992), Белградского университета (2003) и Софийского университета (2004).

Избранные работы 
 «Studien zu den Brachea chronika», München, 1967.
 «Chronica Byzantina breviora = Die byzantinischen Kleinchroniken, Corpus Fontium Historiae Byzantinae 12», t. 1-2, Wien 1975—1979. Corpus Fontium Historiae Byzantinae. Series Vindobonensis
 «Byzanz 565—1453», Oldenbourg — München 1986
 «Stadt und Gesetz — Dorf und Brauch. Versuch einer historischen Volkskunde von Byzanz: Methoden, Quellen, Gegenstände, Beispiele». Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2001.

Примечания

Литература 
 Scholz Cordula,  (red.), «Polypleuros nus. Miscellanea für Peter Schreiner zu mit seinem 60. Geburtstag. Saur», Munchen — Leipzig 2000.

Медиевисты Германии
Историки Крестовых походов
Византинисты
Члены Австрийской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Почётные доктора Софийского университета
Почётные доктора Белградского университета